Консервативная партия:

 Консервативная партия (Болгария)
 Консервативная партия (Великобритания) (ранее — Тори (партия))
 Консервативная партия Канады
 Консервативная партия Квебека
 Консервативная партия (Колумбия)
 Консервативная партия (Молдавия)
 Консервативная партия (Норвегия)
 Консервативная партия России
 Консервативная партия (Уганда)
 Консервативная партия штата Нью-Йорк